Cederschiöld ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Cederschiöld (* 1944), schwedische Politikerin
 Gustaf Cederschiöld (1849–1928), schwedischer Sprachwissenschaftler und Wörterbuchredakteur
 Margareta Cederschiöld (1879–1962), schwedische Tennisspielerin
 Maria Cederschiöld (1856–1935), schwedische Journalistin und Frauenrechtlerin